Кравчишин Іван Степанович (1964) — український кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Кравчишин Ігор Олексійович (1988) — молодий вчений, аспірант, автор заявки на патент.
 Кравчишин Ігор Ярославович (1968) — сільський голова (2006—2010) Іванківської сільської ради Тернопільської області.

прізвища